Анклав — територія або частина однієї держави, оточена з усіх сторін територією іншої держави.

Інше 
 Анклав (фільм) — сербський драматичний фільм про сербські громади у Косово.
 Анклав (РЕБ) — український комплекс радіоелектронної боротьби.